Il singolare del China Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando González era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Björn Phau.

Andy Roddick ha battuto in finale 6–4, 6–7(6), 6–3, Dudi Sela.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  David Ferrer (secondo turno)
  Andy Roddick (campione)
  Fernando González (quarti)
  Richard Gasquet (quarti)

  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Tommy Robredo (quarti)
  Rainer Schüttler  (semifinali)
  Sam Querrey (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2008
ATP Tour 2008